Вязовня — топоним:

Россия

Населённые пункты 
 Вязовня — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Вязовня — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Вязовня — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Вязовня — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Реки 
 Вязовня — в Данковском районе Липецкой области, приток Дона.

См. также 
 Вязовка
 Вязово